

Biologia

Zoologia 
 Scylla – genere di granchi della famiglia Portunidae, formato da quattro specie:
 Scylla olivacea
 Scylla paramamosain
 Scylla serrata
 Scylla tranquebarica

Botanica 
 Scilla – genere di piante della famiglia delle Liliacee
 Scilla – nome comune della Urginea maritima

Mitologia 
 Scilla – personaggio della mitologia greca. Una ninfa trasformata da Circe in un mostro marino
 Scilla – personaggio della mitologia greca. Figlia di Niso e Abrota, uccise il padre per compiacere Minosse
 Scilla – personaggio della mitologia greca. Una delle Danaidi, sposò (ed uccise) Proteo

Astronomia 
155 Scylla – asteroide della fascia principale

Geografia 
Scilla – comune italiano della Calabria
Scilla – antica città della Tunisia
Ghiacciaio Scilla – ghiacciaio sulla costa di Lars Christensen, Antartide

Navi 
  – traghetto ferroviario
Scilla – cannoniera della Regia Marina italiana

Onomastica 
 Scilla – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi 
 Scylla – kaijū introdotto nel film Godzilla: King of the Monsters

Persone 
Agostino Scilla – artista e scienziato siciliano
Guglielmo Scilla – attore e video blogger italiano
Luigi Ruffo Scilla – cardinale italiano

Altro 
Scilla – vino calabrese

Pagine correlate 
 HMS Scylla